«Монпелье́» () — французский женский футбольный клуб из города Монпелье, основанный в 1990 году. Возглавляет команду Жан-Луи Саез. Клуб является 2-кратным чемпионом Франции, обладателем 3-х Кубков страны, а также несколько раз участвовал в еврокубках.

История  
Клуб был основан в 1990 году под именем «Montpellier-Le-Crès» после слияния местных клубов «Racing Club de Paillade» и «Entente Cressoise». В 2001 году создана женская команда, как часть уже мужского футбольного клуба «Монпелье». С момента присоединения к «Монпелье» женская команда дважды выиграла Чемпионат Франции в 2004 и 2005 годах, а в 2006, 2007 и 2009 – Кубок Франции, что делает его одним из самых успешных женских футбольных клубов во Франции. «Монпелье» достиг полуфинала Кубка УЕФА среди женщин в 2006 году, где по сумме двух матчей уступил клубу «Франкфурт», а в сезоне 2009-10 достиг четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, проиграв шведскому клубу «Умео».

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
 Чемпионат Франции
 Победитель: (2) 2003/04, 2004/05
 Серебряный призер: (4) 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2016/17.
 Кубок Франции
 Победитель: (3) 2006, 2007, 2009
 Финалист: (6) 2003, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
 Кубок УЕФА/Лига чемпионов УЕФА
 Полуфиналист: 2005/06

Известные игроки 

  Камиль Абили (2003—2006)
  Соня Бомпастор (2002—2006)
  Элиз Буссалья (2007—2009)
  Мари-Лор Дели (2008—2013)
  Селин Девиль (2002—2011)
  Хода Латафф (2001—2006, 2008—2014)
  Клер Лавоже (2011—2015)

  Сара М'Барек (2001—2005)
  Луиза Несиб (2006—2007)
  Элоди Томи (2005—2007)
  Андресса Алвес (2015—2016)
  Луна Гевиц (2012—2013)
  Виргиния Торресилья (2015—2019)
  Жозефин Эквист (2013—2014)

Примечания 

Женские футбольные клубы Франции
Спортивные клубы Монпелье